Kortelainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1968), historienne et auteure finlandaise
Jorma Kortelainen (1932-2012), rameur et fondeur finlandais
 (né en 1957), coureur longue distance finlandais
Mika Kortelainen (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois